Le titre Histoire ecclésiastique peut se référer à plusieurs œuvres différentes dont seules les plus connues sont mentionnées ici :
LHistoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, document du  extrêmement important pour connaître l'Église ancienne des trois premiers siècles.
Histoire ecclésiastique de Socrate le Scolastique (né vers 380)
Histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bède le Vénérable (vers 730)
 Histoire ecclésiastique de l'abbé Fleury (publiée aux  et  siècles)

Cela peut s'entendre aussi tout simplement comme de l'histoire du christianisme et de ses différents courants :
Histoire de l'Église catholique